Croze – miejscowość we Francji.
 Marcillac-la-Croze – miejscowość we Francji.
 Crozes-Hermitage – miejscowość we Francji.
 Maturin Veyssière La Croze – francuski historyk i orientalista.
 Anaïs Croze – francuska piosenkarka.
 Pauline Croze – francuska piosenkarka.
 Marie-Josée Croze – kanadyjska aktorka.